Кам'яниця — мурована споруда XVII – XVIII ст. житлового або господарського призначення; кам'яна будівля; мурований будинок.
 Кам'яниця — костяниця, лісова трав'яниста ягідна рослина родини розоцвітих. А також яскраво-червоні кислі ягоди цієї рослини.

Села:
 Кам'яниця — Закарпатська область, Ужгородський район
 Кам'яниця — Рівненська область, Дубенський район
Річка:
 Кам'яниця — річка в в Українських Карпатах, права притока Ужа (басейн Тиси)
Залізниця:
 Кам'яниця — залізнична станція Львівської залізниці
Інше:
 Кам'яниця — пам'ятка архітектури XVIII ст., найстаріша цивільна будівля Глухова.
 Кам'яниця (1690 рік, Чернігівський район, смт Седнів) — пам'ятка культурної спадщини, що не підлягає приватизації.

Кам'яниця — село, засноване українськими переселенцями у Боснії

Кам'яниця — пам'ятка архітектури кінця XVII ст. у Трубчевську Брянської області

Примітки

Див. також 
 Кам'яниця-Волинська